SN est un sigle, qui peut signifier :
 sans nom, habituellement noté « s.n. » pour signifier que l'éditeur d'une publication n'est pas connu ;
 Schweizer Norm, une police d'écriture utilisée pour des panneaux de signalisation routière en Suisse jusqu'en 2003 et dans d'autres pays d'Europe,
 service national, auparavant appelé « service militaire » ;
 société nouvelle, qui correspond à la structure juridique d'une société distincte de celle qui portait le même nom avant une cessation d'activité ;
 substitution nucléophile, en chimie organique ;
 supernova, en astronomie, correspondant à l'explosion d'une étoile massive en fin de vie ;
 syntagme nominal ;
 SN est aussi un Bac Pro (Système Numérique)
 SN est parfois utilisé pour désigner le Samyutta Nikāya, un recueil de textes bouddhiques.
Sn est le symbole :
 de l'étain, un élément chimique et un métal ;
 de la sthène, une ancienne unité de force ;
 du sinus de Jacobi, une fonction elliptique.

SN est un code, qui signifie :
 Saint-Nazaire, selon la liste des quartiers maritimes ;
 Sénégal :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-2 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .sn ;
 Singapour, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
 SN Brussels Airlines (Belgique), selon le Code AITA des compagnies aériennes ;
 Sabena † (Belgique), selon le Code AITA des compagnies aériennes ;
 shona, la langue parlée au Mozambique, en Zambie, et au Zimbabwe, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

sn est une abréviation signifiant :
 singed, un gène de la drosophile.

Code
Abréviation